Molekulska formula -{C15H11O5}- se može odnositi na:

 Luteolinidin
 Pelargonidin